Л’Иль-Журде́н (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Жер. Входит в состав округа Ош.

Код INSEE кантона — 3210. Всего в кантон Л’Иль-Журден входят 14 коммун, из них главной коммуной является Л’Иль-Журден.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 14 186 человек.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Л’Иль-Журден на сайте INSEE
 Население коммун департамента Жер на сайте INSEE

Кантоны департамента Жер